

Варшевиці — село в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Варшевиці — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства